Памятное — название населённых пунктов:

Россия 
 Памятное — село в Жирновском районе Волгоградской области, ликвидировано в 2004 г.
 Памятное — исчезнувший посёлок в Ленинском районе Крыма.
 Памятное — село в Белозерском районе Курганской области.
 Памятное — село в Ялуторовском районе Тюменской области.

Украина 
 Памятное — село в Голопристанском районе Херсонской области.
 Памятное — село в Борзнянском районе Черниговской области.